Џеферсон Дејвис има више значења:
 Џеферсон Дејвис, амерички политичар и војсковођа, први и једини председник Конфедеративних Америчких Држава
 Округ Џеферсон Дејвис (Луизијана)
 Округ Џеферсон Дејвис (Мисисипи)